Сигма-функция може да се отнася за:

 Сигма-функция – в теория на числата
 Сигма-функция – на Вайерщрас в теория на елиптичните функции